Регулус Арктурус Блэк — персонаж книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере.
 Р.А.Б. Антикризисный роман — книга Сергея Минаева.